US Open 2022 este cea de-a 142-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. Se desfășoară în perioada 29 august – 11 septembrie 2022, pe terenuri cu suprafață dură, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Turneul este organizat de Federația Internațională de Tenis și Asociația de tenis din Statele Unite (USTA) în cadrul calendarelor circuitelor profesionale masculine ATP Tour 2022 și feminine WTA Tour 2022. Daniil Medvedev și Emma Răducanu sunt campionii en-titre la simplu masculin și feminin.  Fostul număr unu mondial și deținătoarea multor recorduri de tenis, Serena Williams, își încheie cariera profesională după acest turneu.

Ediția 142
Cea de-a 142-a ediție a US Open are loc între 29 august și 11 septembrie 2022 la Centrul Național de Tenis Billie Jean King, situat în Flushing Meadows–Corona Park din cartierul Queens din New York. În martie 2020, USTA a anunțat că Laykold va deveni noul furnizor de suprafață de teren începând cu turneul din 2020. Primul an când turneul s-a desfășurat în această zonă este 1978. Competițiile se joacă pe 15 din numărul total de 22 de terenuri din zona acoperită. Cele trei stadioane ale complexului sunt printre cele mai mari stadioane de tenis din lume: Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium și Grandstand Stadium.

Un tiebreak se joacă în toate seturile dacă scorul ajunge la 6–6, iar în decisiv ia forma unui supertiebreak de 10 puncte pentru prima dată.  
Ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia la sfârșitul lunii februarie 2022, organele de conducere ale tenisului ATP, WTA și ITF au decis că jucătorii de tenis ruși și belarusi pot continua să concureze pe circuite, dar nu sub steagul Rusiei și Belarusului până la o nouă notificare.

Campioni
Iga Świątek a învins-o în finală pe Ons Jabeur câștigând titlul la simplu feminin. A fost al treilea ei titlu major și al doilea al sezonului, făcând din Świątek prima jucătoare de la Angelique Kerber în 2016 care a câștigat mai multe majore într-un sezon. Świątek a devenit prima poloneză din era dechisă care a ajuns în sferturile de finală, semifinalele și finala US Open. Świątek a devenit, de asemenea, cea mai tânără jucătoare care a câștigat trei competiții majore de la Maria Șarapova în 2008, la 20 de ani. În noua ediție a clasamentului WTA, numărul unu mondial și-a consolidat poziția cu un câștig net de 1.760 de puncte și a depășit pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte. Jabeur a urcat pe poziția a doua (de la poziția cinci la începutul turneului), dar cu mai puțin de jumătate din punctele polonezei.

Perechea americano-britanică Rajeev Ram și Joe Salisbury a triumfat la dublu masculin, câștigând cel de-al treilea titlu de Grand Slam al lor la dublu masculin. Pentru ambii este al cincilea major la general.

Perechea australiană Storm Sanders și John Peers i-a învins în finală pe Kirsten Flipkens și Édouard Roger-Vasselin câștigând titlul la dublu mixt. A fost primul titlu de Grand Slam la dublu mixt pentru amândoi. Pentru Peers a fost al doilea titlu de Grand Slam la general, în timp ce pentru Sanders este singurul.

Galerie câștigători

Rezultate

Simplu masculin
Pentru mai multe informații consultați US Open 2022 – Simplu masculin

Simplu feminin
Pentru mai multe informații consultați US Open 2022 – Simplu feminin

Dublu masculin
Pentru mai multe informații consultați US Open 2022 – Dublu masculin

Dublu feminin
Pentru mai multe informații consultați US Open 2022 – Dublu feminin

Dublu mixt
Pentru mai multe informații consultați US Open 2022 – Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani 
Premiile totale pentru US Open 2022 au depășit 60 de milioane de dolari (60.102.000 de dolari) pentru prima dată, cu 4,59% mai mult decât ediția din 2021 și a menținut statutul turneului ca având cele mai mari premii în bani dintre toate Grand Slam-urile.

Note

Legături externe

 
US Open
2022 în Statele Unite ale Americii
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022